Lovesick (en anglais, malade d'amour) peut désigner :
 Lovesick, un film américain de 1983 ;
 Lovesick, une sitcom britannique de 2014 ;
 Love Sick The Series, une série télévisée thaïlandaise de 2014.
 Lovesick, chanson de  présente sur l'album The Altar sorti le